Norrkobban kan syfta på följande platser:

Finland 

 Norrkobban, Korsholm, Österbotten, 
 Norrkobban, Malax, Österbotten,

Se även
Norrkobben
Norrklobba
Norrklobben
Norrklobbarna
Norrkläppen

Robotskapade Finlandförgreningar